Hrabstwa w USA:
 hrabstwo DeWitt (ang. DeWitt County) – w stanie Illinois
 hrabstwo DeWitt (ang. DeWitt County) – w stanie Teksas